Gousse peut faire référence à : 
 gousse (ou légume) type de fruits secs déhiscents ;
 gousse ou plus précisément caïeu, partie élémentaire constituant une « ail » ; 
 gousse de vanille, fruit des vanilliers alors qu'il s'agit d'une capsule ;
 Gousse (Landes), une commune des Landes en France ;
 gousse, un type d'ornement en architecture.